

Algemeen 
 Best Supportive Care - een ondersteunende behandeling voor kankerpatiënten
 Balanced scorecard - een evaluatiehulpmiddel in de bedrijfskunde (BSC)
 Besluit op het specifiek cultuurbeleid - regelgeving, samenhangend met de Nederlandse Wet op het specifiek cultuurbeleid
 Oniyan - een taal uit Senegal met code bsc volgens ISO 639-3
 Station Bescot Stadium - een spoorwegstation in Engeland met stationscode BSC
 Station Bassecourt - een spoorwegstation in Zwitserland met stationscode BSC

Wetenschap en techniek 
 Bachelor of Science - een academische graad (BSc of BS)
 Base Station Controller - een onderdeel van mobiele telecommunicatie-apparaten zoals telefoons
 Binary symmetric channel - een theoretisch model voor een communicatiekanaal
 Binary Synchronous Communication - een verouderd communicatieprotocol voor elektronica
 Biological species concept - een van de afbakeningen van wat een soort in de biologie is
 Bright Star Catalogue - een stercatalogus

Organisaties 
 British Steel (bedrijf) (British Steel Corporation) - een voormalig Brits staalbedrijf
 Boston Scientific (Boston Scientific Corporation) - een bedrijf dat medische apparatuur levert
 Bear Stearns - een voormalige Amerikaanse bank met NYSE-code BSC
 Bistair-Fez Bishkek - een luchtvaartmaatschappij uit Kirgizië met ICAO-code BSC
 Brussels Studentencorps - een voorloper van het Katholiek Studentencorps te Brussel
 Bataviaasch Studenten Corps - een studentenvereniging in Batavia in voormalig Nederlands-Indië
 Belgian Society of Cardiology - een Belgische beroepsorganisatie van cardiologen
 Bird Studies Canada - een organisatie voor natuurbescherming
 Belgisch Syndicaal Centrum - een voormalige Belgische vakbond

Sport en spel 
 Barcelona Sporting Club - een voetbalclub uit Ecuador
 Bretagne-Schuller - een Franse wielerploeg met UCI-code BSC
 Berliner Sport-Club is een sportclub uit de Duitse hoofdstad Berlijn
 RKSV BSC (BSC) - een Nederlandse voetbalclub uit Roosendaal
 Bruine Stickerconventies - een bridgeterm, zie Hoogst ongebruikelijke methode